Ludvík Meklenbursko-Zvěřínský (6. srpna 1725, Grabow – 12. září 1778, Schwerin) byl od roku 1756 do své smrti dědicem meklenbursko-zvěřínského vévodství. Byl také otcem prvního meklenbursko-zvěřínského velkovévody Fridricha Františka I.

Život 
Ludvík se narodil ve městě Grabow v meklenbursko-zvěřínském vévodství jako třetí potomek a druhý syn vévody Kristiána Ludvíka II. Meklenbursko-Zvěřínského a jeho manželky Gustavy Karoliny Meklenbursko-Střelické.

Po smrti jeho otce v roce 1756 se stal vévodou Ludvíkův starší bratr Fridrich. Protože bratr neměl potomky, byl jeho dědicem Ludvík; ten však zemřel ještě před ním v roce 1778 a po bratrově smrti v roce 1785 nastoupil na vévodský trůn Ludvíkův syn Fridrich František, který se stal později meklenbursko-zvěřínským velkovévodou.

Princ Ludvík Meklenbursko-Schwerinský zemřel 12. září 1778 ve věku 53 let ve Schwerinu.

Manželství a potomci 
Ludvík se ve Schwerinu 12. května 1755 jako téměř třicetiletý oženil s o šest let mladší Šarlotou Žofií, dcerou vévody Františka Josiáše Sasko-Kobursko-Saalfeldského. Manželé spolu měli dvě děti:

 1. Fridrich František I. Meklenbursko-Zvěřínský (10. 12. 1756 Schwerin – 1. 2. 1837 Ludwigslust), vévoda meklenbursko-zvěřínský v letech 1785–1815 a poté velkovévoda meklenbursko-zvěřínský od roku 1815 až do své smrti
 ⚭ 1775 Luisa Sasko-Gothajsko-Altenburská (9. 3. 1756 Roda – 1. 1. 1808 Ludwigslust)
 2. Žofie Frederika Meklenbursko-Zvěřínská (24. 8. 1758 Schwerin – 29. 11. 1794 Kodaň)
 ⚭ 1774 Frederik Dánský (11. 10. 1753 Kodaň – 7. 12. 1805 tamtéž), dědičný princ dánský a norský, v letech 1772–1784 regent za Kristiána VII.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 6. srpna
Narození v roce 1725
Úmrtí 12. září
Úmrtí v roce 1778
Úmrtí ve Schwerinu
Dynastie Meklenburských
Muži